Paulino Bernabé puede referirse a:

 Paulino Bernabé (padre) (1932-2007), un luthier español.
 Paulino Bernabé (hijo) (1960-), un luthier español.